Алкаїнса () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мігел-де-Алкаїнса — парафія.